

Germania 
 Bucha – comune del circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Bucha – frazione della città di Neustadt an der Orla (Turingia)
 Bucha – frazione del comune di Kaiserpfalz nel circondario rurale Burgenlandkreis (Sassonia-Anhalt)

Ucraina 
 Bucha - traslitterazione anglosassone per Buča, città dell'oblast' di Kiev

Pagine correlate
Buca